Meduza (folklore), een wezen uit de Russische folklore
 Meduza (producers), een Italiaans producertrio
 Meduza (nieuwswebsite), een tweetalige (Russisch-Engels) nieuwswebsite in Letland

Zie ook
 Medusa